Rectifier steht für: 

 Gleichrichter in der Elektrotechnik
 ein Gitarrenverstärker des US-amerikanischen Herstellers Mesa, siehe Mesa/Boogie#Rectifier-Serie
 Rectifier (neuronale Netzwerke) Aktivierungsfunktion eines  künstlichen Neurons

Siehe auch:
 Rectify
 Rektifikation